Fernando Primo de Rivera (1831-1921), Spaans militair, politicus en koloniaal bestuurder;
 Miguel Primo de Rivera (1870-1930), Spaans militair en politicus;
 José Antonio Primo de Rivera (1903-1936), Spaans fascistisch politicus.